Матфей Гречин (ум. 1385) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.

Биография 
По происхождению грек.

С 1381 года упоминается епископом Ростовским, Ярославским и Белозерским.

Зимой 1382/1383 года в Переяславле-Залесском участвовал в совершил хиротонии Саввы во епископа Сарского и Подонского.

Управлял епархией до зимы 1384/1385 года.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Епископы Русской православной церкви
Греческие церковные иерархи на Руси
Умершие в 1385 году